Nicole Johnson peut désigner :
 Nicole Johnson (Miss Californie USA), (1985-), Miss Californie
 Nicole Randall Johnson, (1973-), actrice américaine
 Nicole Johnson, (1974-), Miss Amérique en 1999
 , (1974-), conductrice de monster truck